Odgonetač je čarobnjački časopis prema romanima o J.K.Rowling o Harry Potteru. glavni urednik je Xenophilius Lovegood. otac Luna Lovegood. je Harry prvi put sreo Lunu u Hogwarts expressu(u petom djelu serijala o Harry Potteru. Redu feniksa) čitala je Odgonetač naopako zato što je tema u njemu bila goblinska runa koja kad se čitaju naopako dobiješ čaroliju da tuđe uši pretvoriš u sušene naranče.Mnoge vještice i čarobnjaci poput [Hermiona Granger|Hermione Granger]] misle da je Odgonetač obično smeće. U petoj knjizi o Harry Potteru, Dolores Umbrige predavačica obrane od mračnih sila zabranjuje učenicima da unutar Hogwartsa čitaju Odgonetač.

 Harry Potter